Het polsstokhoogspringen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op zaterdag 4 augustus (kwalificaties) en maandag 6 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioene was Jelena Isinbajeva uit Rusland, die ditmaal niet verder kwam dan de derde plaats, goed voor de bronzen medaille.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale

Vrouwen polsstokhoogspringen